Hugh Cumming ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:

 Hugh Cuming (auch Hugh Cumming; 1791–1865), britischer Zoologe